Nick Kyrgios era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Jo-Wilfried Tsonga.

In finale Tsonga ha sconfitto Lucas Pouille con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Gaël Monfils (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  Nick Kyrgios (semifinale)
  Lucas Pouille (finale)

 Alexander Zverev (primo turno)
 Richard Gasquet (semifinale)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Benoît Paire (primo turno)

Qualificati 

  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Norbert Gombos (quarti di finale)

 Andrej Rublëv (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Wildcard 

  Julien Benneteau (secondo turno)
  Denis Shapovalov (primo turno)

 Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2017